Алекса́ндр Бори́сович Боре́цкий () — советский . Бывший лауреат Сталинской премии второй степени (1949).

Биография 
Начал совместную работу с Леонидом Поляковым в 1938 году в мастерской Дворца Советов, где разрабатывал проекты интерьеров фойе и банкетного зала. Позднее в мастерской Моссовета участвовал в составлении конкурсного проекта зданий комбината «Известия» и проекта застройки магистрали «Новая Солянка».

Вернувшись в Москву после демобилизации в 1946 году, возобновил работу в мастерской Полякова, составил серию проектов жилых домов для Донбасса, Сибири, Дальнего Востока, принятых к строительству.

Похоронен на Введенском кладбище (14 уч.).

Проекты и постройки 
 Второй Дом СНК СССР в Зарядье (1940; совместно с Л. М. Поляковым, Е. Н. Стамо; конкурс);
 Комбинат «Известий» у Киевского вокзала (1940; совместно с Л. М. Поляковым, Е. Н. Стамо, конкурс);
 Дом Советов в Сталинграде (1946—1947; совместно с Л. М. Поляковым; конкурс);
 Высотное здание гостиницы «Ленинградская» на Комсомольской пл. в Москве (1949—1954; соавтор Л. М. Поляков; инж. Е. В. Мятлюк);
 Школа для одаренных детей в Лаврушинском переулке в Москве;
 Павильон «Главкондитер» на ВСХВ (1954; соавтор А. Е. Розенблюм; скульптор М. Е. Ярославская; художник Г. И. Опрышко);
 Дворец Советов на Ленинских горах (конкурс 1957—1958 гг.; соавторы: А. Я. Лангман, А. С. Образцов, Г. Н. Чечулин и И. К. Бебяков);
 Мемориальная доска композитору Рейнгольду Глиэру — 1957, соавтор скульптор И. Л. Слоним на жилом доме № 10 РЖСКТ «Советский композитор», улица Чаянова, Москва.
 Гостиница «Москва» — вторая очередь (1968—1977; соавторы: А. А. Дзержкович, И. Е. Рожин, Д. С. Солопов и В. А. Щелкановцева.
 Площадь Лазарева (Севастополь) совместно с Л. Н. Павловым и Е. Н. Стамо.
 Памятник дважды Герою Социалистического Труда И. Жахаеву, г. Кызылорда (1975; соавтор архитектор К. Кульбашева; скульптор А. Пекарев).

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1949) — за архитектуру 16-этажного здания гостиницы «Ленинградская», совместно с Л. М. Поляковым. Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 4 ноября 1955 года (известном как «постановление об архитектурных излишествах») авторы проекта премии лишены.

См. также 
 Ленинградская (гостиница)
 Сталинские высотки

Литература 
 Архитектура СССР. 1940 г. № 11. Стр. 4-19. «Конкурс на проект второго дома СНК СССР». Изаксон А.
 Лауреаты Сталинской премии в архитектуре. 1941—1950. Корнфельд Я. А. М.: Гос. изд-во лит-ры по строительству и архитектуре. 1953 г.
 Архитектор Л. М. Поляков. Полякова А. Л. Москва: «Университет». 2008 г.
 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 3. Socialist Realism: 1933–1955. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2022. С.116. .

Примечания 

Архитекторы сталинской архитектуры
Лишённые звания лауреата Сталинской премии
Похороненные на Введенском кладбище